Altlutherische Kirche steht für:

 einen bestimmten Typus altkonfessioneller Kirchen, siehe Altlutheraner
 darunter die Evangelisch-lutherische (altlutherische) Kirche

bestimmte Kirchengebäude, z. B.
 Altlutherische Kirche Senftenberg,
 Altlutherische Gemeinde Fürstenwalde, Fürstenwalde (Spree) 
 Altlutherische Heilig-Geist-Kirche (Görlitz)

Siehe auch:

 Alte lutherische Kirche